Rafael Araújo (1980-), baloncestista brasileño.
 Rafael Araujo (1953-), activista venezolano.
 Rafael Araujo, profesor y artista venezolano.